Dragon's Breath je odrůda chilli papričky původem ze Spojeného království, jež při neoficiálním testování vykázala pálivost 2,48 milionů jednotek Scovilleovy stupnice (SHU), což je výkon, kterým přeskočila donedávna nejpálivější papričku světa Carolina Reaper (až 2,2 milionu SHU) a zařadila se na druhé místo za rekordmanku Pepper X (3,18 milionu SHU). Guinnessova kniha rekordů nicméně dále uvádí na prvním místě papričku Carolina Reaper.

Reference

Externí odkazy 
 http://www.chillipikanterie.cz/chilli-blog/nova-nejpalivejsi-papricka-sveta-dragon-s-breath

Papriky
Koření